Леонид (Звулон) Давидович Гофштейн (21 апреля 1953 — 25 декабря 2015) — израильский шахматист, гроссмейстер (1993). 

В составе сборной Израиля участник 30-й олимпиады (1992). Чемпион Израиля по быстрым шахматам (2002, Ришон-ле-Цион).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Израиля